Comcast Center peut se référer à deux choses:

 Le Comcast Center (arena), une salle omnisports située à College Park (Maryland).
 Le Comcast Center (Philadelphie), un immeuble de bureaux de Philadelphie, Pennsylvanie.